Холлс () — английская фамилия.

Фамилия
  (род. 1982) — английский футболист.
  (род. 1966) — британский морской биолог и телеведущий.
 Холлс, Энтони (род. 1939) — британский фигурист.

Прочее
  — городок в Теннесси (США).

См. также
 Halls
 Холл
 Холлис
  — поселение в Теннесси (США).